Колесова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Колесова, Анна Александровна (1927—2011) — советский овцевод, Герой Социалистического Труда.
 Колесова, Елена Фёдоровна (1920—1942) — партизанка, Герой Советского Союза.

 Колесова-Расторгуева, Марфа Петровна (1950—2016) — советская и российская артистка цирка и певица. Топоним 
 Колесова — деревня в Свердловской области, Россия.